Aurora este un nume propriu care se poate referi la

Prenume feminin 

 Aurora nume de botez feminin

Atmosferă (fenomen), parte a zilei 

 Aurora borealis, cunoscută și ca auroră polară
 Auroră, parte a zilei dinaintea răsăritului, care începe când soarele se găsește la 18 grade sexagesimale sub orizont

Comitat 

 Comitatul Aurora, statul

Localități

Africa de Sud 

 Aurora, sat în statul Western Cape, Africa de Sud

România 

 Aurora, sat în comuna Cujmir, județul Mehedinți
 Cap Aurora, stațiune estivală pe litoralul Mării Negre, județul Constanța

Statele Unite ale Americii 

 Aurora, oraș din statul 
 Aurora, oraș din 
 Aurora, oraș din 
 Aurora, oraș din 
 Aurora, oraș din 
 Aurora, comunitate neincorporată din statul

Altele 

 Aurora (avion), un avion ipotetic
 Aurora (mitologie), zeița romană a zorilor
 Crucișătorul Aurora, o navă militară de pe care s-a tras prima salvă de tun în Revoluția din Octombrie 1917 din Rusia
 Aurora (film), un film regizat de Cristi Puiu în 2010

Nume proprii